Greene County je jméno 14 okresů v USA:

 Greene County (Alabama)
 Greene County (Arkansas)
 Greene County (Georgie)
 Greene County (Illinois)
 Greene County (Indiana)
 Greene County (Iowa)
 Greene County (Mississippi)
 Greene County (Missouri)
 Greene County (New York)
 Greene County (Severní Karolína)
 Greene County (Ohio)
 Greene County (Pensylvánie)
 Greene County (Tennessee)
 Greene County (Virginie)

Související články 
 Green County